Kition bezeichnet

 Larnaka auf Zypern hieß in der Antike Kition (Citium)
 Kition (Königreich) war ein eisenzeitliches Königreich auf Zypern
 Cethimus, Herrscher über die Insel Zypern, wurde auf griechisch Kition genannt
 Kition (Berg), Berg in der griechischen Verwaltungsregion Epirus